Saturiertes Modell steht für:
gesättigtes Modell in der Statistik
Saturiertheit (Modelltheorie)